Wilhelm Vigier ist der Name folgender Politiker

* Wilhelm Vigier (Politiker, 1823) (1823–1886), Schweizer Politiker (Regierungsrat, Ständerat)
 Wilhelm Vigier (Politiker, 1839) (1839–1908), Schweizer Politiker (Nationalrat)